

Нова Бія — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Нова Бія — присілок, Можгинський район, Удмуртія

Див. також 
 Бія
 Стара Бія